Georges Riboulet dit Georges Montignac (1868-1938), écrivain et auteur dramatique français
 Laurent Riboulet (1871-1960), joueur de tennis français
 Mathieu Riboulet (1960-2018), écrivain français
 Pierre Riboulet (1928-2003), architecte et urbaniste français.